Distretto di Cagaannuur – distretto della provincia del Bajan-Ôlgij
 Distretto di Cagaannuur – distretto della provincia del Hôvsgôl
 Distretto di Cagaannuur – distretto della provincia del Sėlėngė